Mauchental ist ein Talname:

 Mauchental, Tal des Mauchentalbachs, rechter Zufluss der Elsach in Bad Urach, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Mauchental, Tal des Degelwiesenbachs, rechter Zufluss der Kötach nahe den Espenhöfen, Stadt Geisingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg